Agua Negra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Negra, Puebla, ort i Pahuatlán, 
 Agua Negra, Delstaten Mexiko, ort, 
 Agua Negra, Oaxaca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar